Orgue peut faire référence à :

Musique 
 Orgue, typologie d'instruments de musique.
 Orgue à tuyaux, un instrument de musique à vent, à clavier(s) et à tuyaux.
 Orgue de Barbarie, un instrument de musique à vent, de type automatophone.
 Orgue de cinéma (ou orgue de théâtre), un type d'orgue adapté aux salles de théâtre ou de cinéma.
 Orgue électronique, un instrument de musique dont les sons sont générés par des circuits électroniques analogiques.
 Orgue Hammond, un instrument de musique électromécanique inventé par Laurens Hammond utilisant le principe de la roue phonique pour produire les sons.
 Orgue numérique, un instrument de musique dont les sons sont générés par des circuits électroniques numériques.
 Orgue virtuel, un simulateur d'orgue par logiciel intégré à un micro-ordinateur.

Autres 
 Orgue à parfums, un meuble destiné au rangement des flacons d'un parfumeur.
 Orgues, un ruisseau français du Massif central.
 Orgues basaltiques, une formation géologique composée de colonnes régulières.
 Orgues de Staline, un surnom de lance-roquettes en rafales soviétique de la Seconde Guerre mondiale.
 Orgues de mer, une espèce de madrépore qui se présente sous la forme d'un assemblage de petits tuyaux rangés par étages les uns contre les autres. Son nom scientifique est Tubipora musica, son nom vernaculaire tubipore.
 Une herse orgue, en fortification, est une herse à pieux indépendants et sans traverses.
 L'Orgue (Organ), un film slovaque de Štefan Uher, sorti en 1964.

Notes et références